Penilla puede referirse a varios lugares de Cantabria, en España:

 Penilla (Luena), localidad del municipio de Luena;
 Penilla (Santiurde de Toranzo), localidad del municipio de Santiurde de Toranzo;
 Penilla (Villafufre), localidad del municipio de Villafufre;
 La Penilla, localidad del municipio de Santa María de Cayón.